Multi viral puede hacer referencia a:

 Multi viral, álbum de la banda Calle 13.
 «Multi viral», canción del álbum homónimo.